Toponímia:
 Thomas (Oklahoma), ciutat dels Estats Units a l'estat d'Oklahoma
 Thomas (Virgínia de l'Oest), població dels Estats Units a l'estat de Virgínia de l'Oest
 Casa Thomas, edifici modernista al carrer Mallorca de Barcelona 
 Fort Thomas, població dels Estats Units a l'estat de Kentucky
 Le Bec-Thomas, municipi francès al departament de l'Eure
 Le Mesnil-Thomas, municipi francès al departament de l'Eure i Loir 
 Biografies:
 Adam Thomas (1992), futbolista neozelandès
 Albert-Félix-Théophile Thomas (Marsella, 1847 - París, 1907), arquitecte francès 
 Ambroise Thomas (Metz, 1811 – París, 1896), compositor francès 
 Ann Thomas, (Llanfihangel-yng-Ngwynfa, Gal·les, 1776 – 1805), escriptora d'himnes en gal·lès
 Brandon Thomas (Mallorca, 1995), futbolista 
 Cameron Jibril Thomas (Minot, Dakota del Nord, 1987), raper estatunidenc 
 Christian Gottfried Thomas (Whersdorf, Saxònia, 1748 - Leipzig, 1806), musicògraf i compositor 
 Dean Thomas, personatge de ficció de la sèrie de llibres de Harry Potter
 Dylan Thomas (Swansea, Gal·les, 1914 – Nova York, 1953), poeta, escriptor de contes i dramaturg gal·lès
 Edward Thomas, polític tlingit del clan Sukteeniedee 
 Edward Donnall Thomas (Mart, 1920), metge estatunidenc guardonat amb el Premi Nobel de Medicina o Fisiologia l'any 1990 
 Ernest Dienegott Thomas (Pausa, Saxònia, 1792 – 1824), cantant i compositor alemany
 Eugen Thomas (Surabaya, Java, - ?), director d'orquestra i compositor holandès
 George Thomas (Roscrea, Irlanda, ~1756 - Barhampur, Índia, 1802), aventurer irlandès 
 George H. Thomas (1816 - 1870), oficial de l'Exèrcit dels Estats Units 
 Geraint Thomas (Cardiff, Gal·les, 1986), ciclista britànic
 Gordon Thomas, diversos personatges
 Hugh Thomas (Windsor, Regne Unit, 1931), Baró Thomas de Swynnerton i historiador hispanista
 Jay Emmanuel-Thomas (1990), futbolista anglès
 Jess Thomas (Hot Springs, Dakota del Sud, 1927 - San Francisco, Califòrnia, 1993), tenor 
 Josep Thomas i Bigas (Barcelona, 1852 — Berna, 1910), fotogravador i impressor català
 Joseph Vankert Thomas (Uniontown, Pennsilvània, 1909 - Kansas City, Missouri, 1986), clarinetista, saxofonista i cantant 
 Isaiah Thomas (1989, Tacoma, Washington), jugador de bàsquet estatunidenc
 Isiah Thomas, jugador de bàsquet 
 Khleo Thomas (Anchorage, Alaska, 1989), actor, cantant de rap, cantant i artista d'entreteniment estatunidenc 
 Kurt Thomas (1972, Dallas, Texas), jugador de bàsquet
 Michel Thomas (Saint-Pierre, 1956), poeta, novel·lista, assagista i director de cinema francès
 Olayinka Koso-Thomas, metgessa i activista social nigeriana
 Oldfield Thomas (1858 – 1929), zoòleg britànic
 Oskar Heinrich Thomas (1872 - 1946), violinista alemany
 Otto Thomas (Krippen, 1857 - 1837), organista i compositor alemany
 Pascal Thomas (Saint-Chartres, 1945) actor, director de cinema, guionista i productor francès
 Petria Thomas (Lismore, Austràlia, 1975), nedadora australiana guanyadora de 8 medalles olímpiques
 Quentin Thomas, jugador de bàsquet
 Sir Quentin Thomas (1944), president del British Board of Film Classification
 R. S. Thomas (Cardiff, 1913 – Pentrefelin, Gal·les, 2000), poeta en llengua anglesa i sacerdot anglicà gal·lès 
 René Thomas (20 d'agost de 1865 - ?) Tirador francès. Medallista olímpic
 René Thomas (Lieja, Bèlgica, 1927 - Santander, Cantàbria, 1975), compositor i guitarrista
 Rob Thomas (1972, Landstuhl, Alemanya), cantant i compositor estatunidenc
 Robert Thomas-Pattinson (1986), actor anglès, model i cantant
 Ryan Thomas (1995), futbolista neozelandès 
 Simon Thomas (Aberdâr, 1963), polític gal·lès
 Theodor Thomas (Ostfrienslands, Alemanya, 1835 - Chicago, Estats Units, 1905), director d'orquestra, compositor i concertista alemany
 William Edwin Thomas (Oxford, 1867 - ?), compositor i organista anglès